КТУ — Коэффициент Трудового Участия, отражает количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников; характеризует суммарный вклад работника в общие результаты труда бригады, коллектива.
 КТУ — до революции: Комисаровское техническое училище; на его базе был основан МАМИ.